Galgenberggraben ist ein Gewässername:

 Galgenberggraben (Ellerbach), linker Zufluss des Ellerbachs unterhalb von Marbach, Stadt Harburg (Schwaben), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Galgenberggraben (Mottschüttelgraben), linker Zufluss des Mottschüttelgrabens vor Großharras, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, der in die Pulkau mündet
 Galgenberggraben (Poppengraben), linker Zufluss des Poppengrabens bei Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, der über den Rosenbach in den Krebsbach entwässert
 Galgenberggraben (Reutibach), linker Zufluss des Reutibachs vor Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Galgenberggraben (Steinhauser Rottum), rechter Zufluss der Unteren oder Steinhauser Rottum bei Erlenmoos, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Galgenbergbach